SEM o Sem puede referirse a:

SEM 
 Marketing en motores de búsqueda o SEM (Search Engine Marketing).
 Microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy).
 Modelo de Enriquecimiento para toda la Escuela o SEM (Schoolwide Enrichment Model).
 Sistema de Emergéncias Médicas (Sistema d'Emergències Mèdiques) en Cataluña.

Sem 
 Sem del hebreo שֵׁם Shem; literalmente nombre; renombre y por extensión prosperidad, fama.
 Sem, tipo de sacerdote del Antiguo Egipto dedicado a realizar los rituales funerarios.
 Sem, seudónimo del autor de Los Borbones en pelota.